Существуют доказательства того, что коррупция является проблемой в израильской политике, и было проведено множество расследований по обвинениям в  и подкупе.

По индексу восприятия коррупции Transparency International за 2017 год Израиль занимает 32 место из 180 стран.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был допрошен полицейскими следователями по подозрению в коррупции из-за принятия дорогих подарков, таких как хорошее шампанское и сигары.

Тем не менее, коррупция не институционализирована, и предприятия могут в значительной степени работать и инвестировать в Израиль без вмешательства коррумпированных чиновников.

Предприятия считают, что судебная власть подвержена риску коррупции; однако сектор государственных услуг, как сообщается, имеет умеренный риск коррупции, причём ведущие предприниматели сообщают о даче взяток в обмен на доступ к коммунальным услугам, а неэффективное бюрократическое правительство считается источником проблемы.

См. также 
 Уголовные расследования с участием Беньямина Нетаниягу

Примечания 

Преступность в Израиле
Израиль